est la formule brute de plusieurs isomères.

 [6]prismane, numéro CAS 
 tricyclobutabenzène, numéro CAS 
 [6]radialène, numéro CAS